És un accident geogràfic: Golf (geografia)
 És un esport de pilota: Golf
 És un model de cotxe: Volkswagen Golf